Joseph Pierre Stéphane Robidas, född 3 mars 1977 i Sherbrooke, Québec, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare. Han spelade för Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks, Dallas Stars, Anaheim Ducks och Toronto Maple Leafs i NHL.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Stephane Robidas - nhl.com
Stephane Robidas på eliteprospects.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i Frankfurt Lions
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Dallas Stars
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Citadelles de Québec
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Fredericton Canadiens
Spelare i Cataractes de Shawinigan
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Québec
Personer från Sherbrooke
Levande personer
Födda 1977
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 1995
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft